Hexamilion steht für:
 Hexamilion (Bauwerk), eine Befestigungsanlage am Isthmus von Korinth
 eine andere Bezeichnung für die Stadt Lysimacheia (Thrakien)